|-
| 126701 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126702 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126703 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126704 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126705 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126706 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126707 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126708 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126709 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126710 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126711 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126712 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126713 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126714 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126715 - ||  || 15 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126716 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126717 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126718 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126719 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 126720 - ||  || 2 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126721 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126722 - ||  || 5 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126723 - ||  || 6 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126724 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126725 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126726 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126727 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126728 - ||  || 7 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126729 - ||  || 7 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126730 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126731 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126732 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126733 - ||  || 8 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126734 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126735 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126736 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126737 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126738 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126739 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126740 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126741 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126742 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126743 - ||  || 3 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126744 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126745 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126746 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126747 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126748 - || 2002 DP || 16 februarie 2002 ||  || 
|-
| 126749 Johnjones ||  || 20 februarie 2002 ||  || B. L. Stevens
|-
| 126750 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126751 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126752 - ||  || 17 februarie 2002 ||  || 
|-
| 126753 - ||  || 16 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126754 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126755 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126756 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126757 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126758 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126759 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126760 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126761 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126762 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126763 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126764 - ||  || 20 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126765 - ||  || 21 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126766 - ||  || 21 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126767 - ||  || 22 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126768 - ||  || 24 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126769 - ||  || 24 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126770 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126771 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126772 - ||  || 19 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126773 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126774 - ||  || 20 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126775 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126776 - ||  || 7 martie 2002 ||  || 
|-
| 126777 - ||  || 7 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126778 - ||  || 10 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 126779 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 126780 - ||  || 10 martie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 126781 - ||  || 13 martie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 126782 - ||  || 14 martie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126783 - ||  || 4 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126784 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126785 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126786 - ||  || 5 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126787 - ||  || 6 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126788 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126789 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126790 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126791 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126792 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126793 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126794 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126795 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126796 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126797 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126798 - ||  || 9 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126799 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126800 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-